École du bois peut désigner :
l'École supérieure du bois à Nantes,
l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB), école d'ingénieur française à Épinal (Vosges), et composante de l’Université de Lorraine.

Homonymie